Åsarna eller Åsarne kan syfta på:

 Åsarna – en tätort i Åsarna distrikt i Bergs kommun
 Åsarne socken – socken i Sverige
 Åsarne landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1888–1952
 Åsarne församling – församling i Svenska kyrkan
 Åsarne gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Bergs kommun
 Åsarne nya kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Åsarne församling i Härnösands stift
 Åsarna distrikt – ett distrikt i Bergs kommun och Jämtlands län
 Åsarna väl – politiskt parti i Sverige
 Åsarna IK – idrottsklubb i Sverige

Se även
Ås (olika betydelser)\